Die Liste der Voll-zu-spät!-Episoden enthält alle bisher erschienenen Episoden der australisch-französischen Zeichentrickserie Voll zu spät! (Stand August 2019).

Staffel 1

Staffel 2

Weblinks 
 
 Voll zu spät! bei Toggo
 Voll zu spät! bei fernsehserien.de

Episodenliste